62-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 62-я параллель северной широты
 62-я параллель южной широты

См. также 
 62-й меридиан восточной долготы
 62-й меридиан западной долготы